Somera :
 Femella de l'ase
 Insecte ortòpter Ephippiger provincialis i Ephippiger ephippiger